Mattia Pasini (Rimini, 13 augustus 1985) is een Italiaans motorcoureur die uitkomt in Moto2. Hij rijdt met startnummer 54.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Italiaans motorcoureur
MotoGP-coureur